Тарику — может означать следующее:

 Тарику Бекеле — эфиопский бегун на длинные дистанции. 
 Тарику Джуфар — эфиопский марафонец.
 Тарику — река в Индонезии.